Сезон 1959—1960 у Національній лізі А — 63-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Янг Бойз.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1960
Швейцарія
Швейцарія